Катандзаро — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Катандзаро — провінція в Італії, у регіоні Калабрія.
 Катандзаро — футбольний клуб з міста Катандзаро.